This Means War puede referirse a:

 This Means War, una película de 2012.
 This Means War, un álbum de Attack Attack!
 This Means War, un álbum de Tank.
 This Means War!, un álbum de Petra.
 «This Means War», una canción de Nickelback.
 «This Means War», una canción de AC/DC.
 This Means War, una canción del álbum Hail to the King de Avenged Sevenfold.